Ludlow kan syfta på följande:

 Ludlow (geologisk tidsperiod) – en geologisk tidsperiod
 Ludlow (typografiskt system) – ett typografiskt system
 Ludlowmassakern - en massaker i USA, 1914

Geografi

Australien

 Ludlow (ort i Australien), Western Australia, Busselton,

Storbritannien

 Ludlow, stad i Shropshire, England, 
 Ludlow Castle, en borgruin i Ludlow
 Ludlow College, ett college i Ludlow

USA

 Ludlow, Kentucky, Kenton County, 
 Ludlow, Missouri, Livingston County, 
 Ludlow, Illinois, Champaign County, 
 Ludlow, Massachusetts, Hampden County, 
 Ludlow, Maine, Aroostook County, 
 Ludlow, Vermont, Windsor County, 
 Ludlow, Colorado – en plats i Colorado i USA,

Personer 
 Edmund Ludlow, engelsk politiker
 George C. Ludlow, guvernör i New Jersey, 1881-1884
 Peter Ludlow, amerikansk filosof

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar